Александер Эдмондсон (, род.  в Мири, Малайзия) — австралийский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик, выступающий с 2016 года за команду . Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командной гонке преследования на треке. Трёхкратный Чемпион мира на треке. Чемпион Игр Содружества 2014 года. Бронзовый призёр Чемпионат мира 2016 года на шоссе в командной гонке. Многократный Чемпион Австралии на треке. Чемпион Австралии в групповой гонке.

Достижения

Трек

Шоссе

Выступления 

2013
3-й — Tour of Gippsland
1-й на этапах 3 и 8
2-й — Tour of the Great South Coast
1-й на этапе 9 
2-й — Tour of the Murray River
1-й на этапах 6 и 7 
1-й на этапе 2 — Tour of Tasmania
2014
1-й на этапе 6 — Tour of Gippsland
2-й — Melbourne to Warrnambool Classic
2015
1-й — Trophée Antonietto Rancilio
1-й — Тур Фландрии U-23
2-й — Чемпионат Австралии U-23 в групповой гонке
2-й — Melbourne to Warrnambool Classic
5-й — Чемпионат Австралии U-23 в индивидуальной гонке
2016
2-й — Dwars door de Vlaamse Ardennen
3-й — Париж — Аррас
3-й  — Чемпионат мира в командной гонке
2018
1-й —  Чемпион Австралии в групповой гонке

Статистика выступлений на Гранд Турах 

Тур де Франс
Участие:0 

Джиро д'Италия
Участие:1
 2017: сход на этапе 16

Вуэльта Испании
Участие:2
 2018: 155
 2020: 135

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Австралии
Чемпионы Австралии по шоссейному велоспорту
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы Игр Содружества по велоспорту
Чемпионы Океании по трековым велогонкам